Хайнценберг:

 Хайнценберг — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Хайнценберг — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.